Кремен е диалектна форма на кремък и може да се отнася за:

 Кремен, село в област Благоевград, България;
 Кремен, село в област Кърджали, България;
 Михаил Кремен, български писател.